Самвел Шамирович Мкртычян (, ; 1910 — 1983) — советский азербайджанский виноградарь, Герой Социалистического Труда (1950).

Биография 
Родился 23 февраля 1910 года.

В послевоенные годы трудился бригадиром виноградарского совхоза имени Натаван Агдамского района. В 1949 году получил урожай винограда 204,4 центнера с гектара на площади 16,6 гектаров. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 сентября 1950 года за получение высоких урожаев винограда на поливных виноградниках в 1949 году Мкртычян Самвелу Шамировичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Литература